André Fomitschow  német labdarúgó, 2014 óta az 1. FC Kaiserslautern középpályása. Szülei a Szovjetunióból emigráltak Németországba.

Jegyzetek 

1990-ben született személyek
Német labdarúgók
A VfL Wolfsburg II labdarúgói
A Fortuna Düsseldorf labdarúgói
A Fortuna Düsseldorf II labdarúgói
Az Energie Cottbus labdarúgói
Az 1. FC Kaiserslautern labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Orosz származású németek
Élő személyek